Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Pejuang (Medan Satria), een plaats in de stadsgemeente Kota Bekasi van de provincie West-Java
Pejuang (Bukit Tusam), een plaats in het regentschap Aceh Tenggara van de provincie Atjeh, Sumatra